Ордоньєс () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Луїс Ернесто Ордоньєс Кастільйо — член військової хунти Колумбії
 Франсиско Фернандес Ордоньєс — міністр закордонних справ Іспанії
 Хосе Батльє-і-Ордоньєс — президент Уругваю